Юрасовский, Александр Иванович (1890—1922) — русский дирижёр, композитор.
 Юрасовский, Василий Денисович (1675—1759) — дворянин, участник заграничных военных походов русской армии, Полтавской битвы.

См. также 
 Юрасовский сельсовет (Московская область)